Никола́й Васи́льевич Григо́рьев:
 Григорьев, Николай Васильевич (1890—1937) — русский и советский кораблестроитель.
 Григорьев, Николай Васильевич (1918—1976) — Герой Советского Союза.